Amorges (en grec antic Ἀμόργης) era un general persa del rei Darios I el Gran (521-486 aC).

El 498 aC una part dels caris es van unir a la revolta jònica i el rei persa va enviar a la regió a un dels seus gendres acompanyat de diversos generals entre els quals hi havia Amorges. Els perses van derrotar dues vegades als rebels caris, però aquests van finalment aconseguir emboscar a l'enemic a la via que portava a Pèdasa, i van derrotar l'exèrcit persa, segons diu Heròdot.

Referències 

Militars perses